Follett est un patronyme porté notamment par : 

 Barbara Newhall Follett (1914-1939?), enfant prodige américaine ; 

Burley Follett (1806-1877), maire de Green Bay ;
Ken Follett (né en 1949),  écrivain gallois spécialisé dans les romans d'espionnage et historiques ;
Mary Parker Follett (1868-1933), conseillère en management et pionnière de la théorie des organisations du point de vue des relations humaines ;
Rosemary Follett (née en 1948), première femme à devenir chef de gouvernement dans un État ou territoire australien.

Toponyme 

 Follett, une ville du comté de Lipscomb, au Texas, aux États-Unis.

Homonymie de patronyme